«Адский босс» () — американский анимационный комедийный сериал, созданный, срежиссированный и спродюсированный Вивьен Медрано. Действие сериала происходят в той же вселенной, что и «Отель Хазбин». Пилотный эпизод был выпущен 25 ноября 2019 года Первая серия первого сезона, спродюсированная SpindleHorse Toons, была выпущена 31 октября 2020 года. Весь сериал выходит эксклюзивно на YouTube-канале Медрано, так же как и другие анимационные проекты. C 30 июля 2022 г. продолжается выход и работа над вторым сезоном.

Сюжет 
Сериал рассказывает о сотрудниках I.M.P. (Immediate Murder Professionals), компании по убийствам в аду, выполняющей различные работы. Членами I.M.P. являются Блитц (Blitzo, «о» не произносится), босс предприятия, специалист по оружию Мокси, его энергичная жена, Милли, и секретарша приёмная дочь Блитца, адская гончая, Луна. С помощью древней книги, полученной от гоэтианского демона, принца Ада, Столаса, им удается организовать свою работу и вместе пытаться сохранить свой бизнес на плаву.

Персонажи

Основные 
 Блитцо (произносится как Блиц) (озвучивает Брэндон Роджерс) — главный герой мультсериала . Является основателем и менеджером I.M.P. (Immediate Murder Professionals), начинающего предприятия по убийствам, которое оказывает свои услуги в мире живых. Несмотря на это, он плохо управляет своими деньгами и ужасно ведёт бизнес. Имеет периодические сексуальные отношения со Столасом, готическим демоном ада, что позволяет ему держать открытым их единственный путь в человеческий мир — книгу, которую он когда-то украл у Столаса. Согласно его официальному аккаунту в Instagram, он пансексуал.
 Мокси (озвучивает Ричард Стивен Хорвиц) — натуралист из I.M.P., женат на Милли. Его часто раздражает то, что Блитц преследует его и вмешивается в личную жизнь, а также привычка Милли и Блитца без надобности тратить деньги. Имеет садистские наклонности. Несмотря на это, у него есть частички доброты, из-за которых он не может убить беззащитных, что показывается в пилоте и первой серии. Также не любит маскотов тематических парков аттракционов, которые беспокоят его, как рассказывается в серии «Лу Лу Лэнд». В сентябре 2020 года, в День би-видимости, создательница сериала Вивьен Медрано сообщила в своем аккаунте в Твиттере, что он бисексуал.
 Миллидред (Милли) (озвучивает Вивиан Никсон , Эрика Линдбек — Пилот) — громила из I.M.P., замужем за Мокси. Экстраверт, открыто выражает эмоции, позитивна. У неё нет проблем с убийством любого по заказу, даже если это семья. По-детски любит Лу Лу Лэнд. Имеет довольно большую семью на Круге Гнева: отец Джо, мать Лин, сестра Салли Мэй и другие, неназванные братья и сёстры.
 Луна (озвучивает Эрика Линдбек) — адская гончая, секретарша I.M.P. (хотя она почти не выполняет свою работу, как видно из пилота). Обычно её не интересуют дела, которые происходят вокруг. Луна груба и апатична по отношению к своим коллегам. Она — приёмная дочь Блитца, и относится к нему чуть мягче, чем к остальным.
 Принц Столас (озвучивает Брайс Пинкхэм, Брок Бейкер — Пилот) — гоэтиальный демон ада в сложных отношениях с Блитцем. (Бывший) супруг Стеллы, отец Октавии и сын девятого духа Гоетии — Короля Пеймона. Внешне выглядит как антропоморфная сова, что соответствует его образу, в котором он является вызывающим его людям-оккультистам. Он женат, и у него есть дочь по имени Октавия, с которой он ведёт себя чересчур заботливо, ставя её счастье выше всего остального. В пилоте отмечается, что он бывал в сексуальных отношениях с Блитцом. В эпизоде «Убийство по-семейному» он шантажирует Блитца и предлагает каждый месяц возвращать ему книгу заклинаний (которая позволяет I.M.P. переносится в мир людей), в обмен на сексуальные услуги.

Второстепенные 
 Октавия (озвучивает Барретт Уилберт) — 17-летняя дочь Столаса. Выглядит как антропоморфная сова.
 Миссис Мэйберри (озвучивает Мара Уилсон) — одна из клиентов I.M.P. и бывшая учительница начальной школы. Большую часть жизни была доброй и жизнерадостной учительницей, а после смерти захотела отомстить любовнице мужа, из-за попытки убийства которой она и попала в ад.
 Вортекс (озвучивает Джеймс Монро Иглхар) — второстепенный персонаж, появляется в 3-й серии 1-го сезона. Адская гончая, охранник поп-звезды Веросики Мэйдэй.
Чезвик Турман — появился в трейлере 2 сезона, в моменте когда он и Мокси грабят банк.Является бывшим Мокси и Милли.
 Кэш Баксо (озвучивает Джонатан Фриман) — отец Блитца, появляется в 1-й серии 2-го сезона. Владелец семейного цирка. Отличается жадностью.
 Король Пеймон (Король Пеймон) (озвучивает Джонатан Фриман) — отец Столаса, появляется в 1-й серии 2-го сезона.
 Лайл Липтон (озвучивает Майкл Джеймс Руокко) — изобретатель. Одна из целей I.M.P. заказанная его бизнес-партнёром Лупти Гупти, в 4-й серии 1-го сезона.
 Лупти Гупти (озвучивает Брэндон Роджерс) — изобретатель, который нанял Блица и его команду для убийства его бизнес-партнёра Лайла Липтона, в 4-й серии 1-го сезона.

Антагонисты 
 Физзароли (озвучивает Алекс Брайтман) — исполнитель и артист, а также второстепенный антагонист, дебютировавший в «Оззи» (7-й серии 1-го сезона). Он бывший лучший друг и коллега Блитца, когда они были детьми в цирке Кэша Бакзо. работает в клубе «Оззи». Выглядит как робо-клоун с чертами шута. Самоуверенный и высокомерный, имеет плохие отношения с Блитцом и Октавией.
 Асмодеус) — антагонист 7-й серии 1-го сезона, является боссом Физзароли, живут вместе. Является богом похоти и геем.
 Веросика Мэйдэй (озвучивает Кристина Ви) — бывшая девушка Блитца и поп-певица в Аду и на Земле. Впервые появилась в 3-й серии 1-го сезона. выглядит как суккуб с кожей светло-розового цвета и белыми волосами.
 C.H.E.R.U.B — конкурирующая с «I.M.P.» организация, состоящая из трёх Херувимов. Впервые появилась в 4-й серии 1-го сезона. Является агентством, чья цель — спасать людей от смерти, не зависимо от того, хороший или плохой человек, главное, чтобы он остался в живых. Не берут деньги в качестве вознаграждения.
 Коллин (озвучивает Джейден Либран) — херувим, выглядит как антропоморфная овца. Имеет белый нимб над головой и крылья на спине. Коллин чувствителен и мягок в общении, а когда расстроен, то заикается. Как и его коллеги, предан своей работе, не колеблясь прибегает к борьбе, если возникает препятствие. Однако он обладает большой сдержанностью, так как не становится агрессивным по отношению к своей задаче.
 Клетус (озвучивает Дон Дэррил Ривера) — херувим, выглядит как людской ребёнок возраста 8-10 лет. Является единственным херувимом, выглядящим как гуманоид, поскольку остальные херувимы были представлены в виде животных: ягнят, оленят и шмелей.
 Кини (озвучивает Вивьенн Медрано) — херувим-девушка, выглядит как ягнёнок. Её характер схож с характерами других херувимов: она добрая, щедрая и безвозмездно помогает людям, но если её разозлить, она станет жестокой и будет избавляться от всех преград ради выполнения задачи.
 Страйкер (озвучивает Ридус, Норман) — бес, нанятый Джо, отцом Милли. Презирает тех, кто слабее его. Обладает ангельским оружием, способным убить высших демонов. Является антагонистом пятого эпизода. Стелла заказала его убить Столаса, её мужа, за измену с Блитцем.
 D.H.O.R.K.S. — единственная организация в сериале расположенная на Земле. Военизированная организация занимающиеся расследованием паранормальных явлений, однако, не имеет авторитета среди людей. Впервые появилась в 1-м сезоне 6-й серии.
 Агенты — Сотрудники D.H.O.R.K.S., которые появились в 1-м сезоне 6-й серии и поймали Блица и Мокси. Пользуются только холодным оружием японского периода Эдо и пистолетами. В конце серии у них остаются доказательства существования главных героев.
 Стелла (озвучивает Джорджина Лихи) — жена Столаса. Очень вспыльчивая, ненавидит своего мужа.

Эпизоды

Пилот

1 сезон

2 сезон

Примечания

Ссылки 
 Твиттер

Веб-сериалы, запущенные в 2019 году
Комедийные веб-сериалы
Рисованные мультфильмы
Перенаселение в фантастике